Jere Kykkänen (ur. 12 października 1988 w Lahti) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Ounasvaaran Hiihtoseura. Medalista mistrzostw świata juniorów (2005).

Jest bratem skoczkini narciarskiej Julii Kykkänen.

Przebieg kariery 
4 grudnia 2004 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. Na skoczni Ounasvaara w Rovaniemi zajął 67. miejsce. Na tej samej skoczni 23 marca 2005 zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów. W drużynie obok Kykkänena wystąpili Anssi Koivuranta, Olli Pekkala i Joonas Ikonen.

Na mistrzostwach świata juniorów wystąpił trzykrotnie. Brązowy medal zdobył w swoim jedynym występie w zawodach drużynowych. Indywidualnie w 2005 był 25., w 2006 – 64., a w 2007 zajął 38. miejsce.

W zawodach FIS Cup zadebiutował w grudniu 2005 w Kuopio, zajmując 15. miejsce. Najwyższą lokatą Kykkänena w cyklu jest jedenasta z września 2006 z Örnsköldsvik. Pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego zdobył w lutym 2007 w Oberhofie, zajmując 17. miejsce. Poza tymi zawodami punkty zdobywał wyłącznie w amerykańskim Iron Mountain. Najwyższą pozycją, jaką zajął, była 12. z 12 lutego 2012.

Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował 8 lutego 2014 w Iron Mountain, zajmując 51. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego. W kwietniu 2016 roku poinformował o zakończeniu kariery sportowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Kykkänena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Lahti